A Trabzonban rendezett 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az úszó versenyszámok közül a férfi 200 méteres pillangóúszást július 28-án rendezték.

Előfutamok

Döntő

Források 
 

Úszás a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon